Als Elbebrücke Roßlau werden zwei Brückenbauwerke über die Elbe bei Dessau-Roßlau bezeichnet:

* Elbebrücke Roßlau (Eisenbahn), eine Eisenbahnbrücke
 Elbebrücke Roßlau (Straße), eine Straßenbrücke